Józef Kania – inżynier i polityk, poseł na Sejm I kadencji
 Józef Kania – ekonomista, prof. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie